Bejís kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Begís, ort, Valencia, Província de Castelló, 
 Bejís (kommun i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar